Pingquan bezeichnet:

 Pingquan (平泉县), Kreis der Stadt Chengde in der chinesischen Provinz Hebei
 Pingquan (Jianyang) (平泉镇), Großgemeinde der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Pingquan (Pingquan) (平泉镇), Großgemeinde des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Hebei
 Pingquan (Zhenyuan) (平泉镇), Großgemeinde des Kreises Zhenyuan in der chinesischen Provinz Gansu
 Pingquan (Jianyang) (平泉街道), Straßenviertel der kreisfreien Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan